Callenberg ist der Name folgender Orte:
 Callenberg, Gemeinde im  Landkreis Zwickau, Sachsen
 Callenberg (Coburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern
 Callenberg (Schirgiswalde-Kirschau), Ortsteil der Stadt Schirgiswalde-Kirschau, Landkreis Bautzen, Sachsen

Callenberg ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Callenberg, ein Schloss bei Coburg in Bayern, Deutschland

Callenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Callenberg (1694–1760), lutherischer Professor in Halle
 Josef Callenberg (1854–1960), deutscher Bauingenieur und Baubeamter
 Kurt Reinicke von Callenberg (1607–1672), deutscher Soldat, Verwaltungsbeamter, Standesherr
 Ludwig Heidenreich von Callenberg († 1637), deutscher Hofbeamter und Offizier

Callenberg steht für:
 Callenberg (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Callnberg
 Kallenberg
 Calenberg (Begriffsklärung)